Blockade steht für:

 Blockade (Militär), militärisches Strategiemittel
 Embargo, in der Politik die Unterbindung des Warenaustausches zwischen Staaten
 Blockadepolitik, ein politisches Instrument der Opposition
 Betriebsblockade im Zuge eines Arbeitskampfes, siehe Arbeitskampf #Erweiterter Arbeitskampf
 Sitzblockade, eine Form des politischen Protestes
 Blockade (Schach), beim Schachspiel eine Strategie zum Blocken der Bauern

 Atmosphärische Blockierung, Blockierendes Hoch, eine Sperrlage für die normale Drift der Wettersysteme mit stabilen Großwetterlagen
 Blockierung (Manuelle Medizin), eine Bewegungsstörung an einem Gelenk
 Gedächtnisblockade, eine Fehlfunktion im Gehirn
 Schreibblockade, ein psychisches Phänomen
 im Handsatz eine kopfüber gesetzte Letter, siehe Fliegenkopf

dem Namen nach:
 Berlin-Blockade, speziell die Blockade West-Berlins durch die Sowjetunion 1948/1949
 Blockade (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1938) über den spanischen Bürgerkrieg

Siehe auch:
 Blockierung (Begriffsklärung)